koszyczek – typ kwiatostanu
 koszyczek – narząd u pszczół
 koszyczek Bochdaleka – struktura w mózgowiu
 koszyczek Wenery – gatunek z gromady gąbek szklanych
 koszyczek zanętowy – element akcesoriów wędkarskich